

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Malikowa – część wsi Białka w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Maków Podhalański
 Malikowa – przysiółek wsi Zawoja w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Zawoja

Zobacz też 
 Malik, Maliki, Malikówka